Мукшур — название населённых пунктов в России:

 Мукшур — деревня в Агрызском районе Татарстана.
 Мукшур — деревня в Алнашском районе Удмуртии.